{{Музыкальный альбом
| Название           = Experimental Jet Set, Trash and No Star
| Тип                = Студийный альбом
| Исполнитель        = Sonic Youth
| Обложка            = Experimental Jet Set, Trash and No Star.jpg
| Выпущен            = 10 мая 1994
| Дата записи = 1993
| Жанры              = альтернативный рок экспериментальный рок нойз-рок
| Длительность       = 50:11
| Лейбл              = Geffen Records
| Продюсеры          = Butch Vig, Sonic Youth
| Страна             = 
| Обзоры             =
 Allmusic 
 Blender  ссылка
 Mark Prindle  ссылка
 Robert Christgau (A) ссылка
 Rolling Stone  5/5/94
| Предыдущий = TV Shit
| Пред_год = 1993
| Год = 1994
| Следующий = Screaming Fields of Sonic Love
| След_год = 1995
}}Experimental Jet Set, Trash and No Star'' — восьмой студийный альбом группы Sonic Youth, вышедший в 1994 году.

Список композиций 

 Трек № 14 содержит скрытый шум, начиная с 6:25.

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 

Альбомы Sonic Youth
Альбомы, спродюсированные Бутчем Вигом
Альбомы DGC Records
Альбомы Geffen Records
Альбомы со скрытыми дорожками